

Historia 

Es una institución sin ánimo de lucro, vinculada al Instituto de Ciencias Sanitarias y de la Educación , y comprometida desde principios de los años noventa con la realización de actividades no lucrativas y de interés general. 

Estas actividades están fundamentalmente encaminadas a la mejora de la calidad de la educación en España, como medio para conseguir una mayor igualdad social y calidad de vida, especialmente para aquellas personas con alguna desventaja. Así, desarrollan y ofrecen todos los años gran variedad de servicios formativos y asistenciales dirigidos a la comunidad educativa. Dentro de estas actividades destacan poderosamente aquellas dirigidas a cumplir uno de los fines últimos de la institución, es decir, la integración escolar, social y laboral de las personas con necesidades educativas especiales.

Actividades 

Por un lado, se ofrece a los profesionales de la enseñanza una amplia gama de servicios formativos a través de los cuales puedan capacitarse para dar servicio a aquellos sujetos con necesidades especiales. Por otro lado, se pone a disposición de los padres, colegios y otras instituciones relevantes (guarderías, centros hospitalarios, servicios sociales de ayuntamientos, etc.) un Centro de Diagnóstico y Tratamiento para dar atención directa a sujetos que presenten cualquier tipo de discapacidad. La reeducación y reinserción de menores, también están muy ligadas a los fines fundacionales. Por último, y debido al impacto de los avances tecnológicos en nuestra sociedad, otro de los principales núcleos de actividad se refiere a la prestación de servicios de teleformación, cuyo objetivo es el facilitar la adopción por parte del sector educativo español de las nuevas tecnologías como medio para la mejora de la calidad de enseñanza que imparten.

Imagen

Enlaces Relacionados 

 http://www.fundacionicse.com

Instituciones de España
Educación en España